Alexandre Batta (1816-1902), compositeur et violoncelliste néerlandais ;
 Marc Batta (né en 1953), arbitre français de football.

Autres 

 Le Batta, un violoncelle construit par Antonio Stradivari.
 La maison Batta, un bâtiment situé à Huy (Belgique).